Everybody kan syfta på:

Sånger och album
 Everybody (Backstreet's Back) – en singel av Backstreet Boys
 Everybody (sång av Britney Spears) – en sång inspelad av Britney Spears på Itunesversionen av Blackout
 Everybody (Tanel Padar & Dave Benton-låt) – en sång framförd av duon Tanel Padar & Dave Benton för Estland då den vann Eurovision Song Contest 2001
 Everybody (Madonna-låt) – en låt av Madonna
 Everybody (DJ BoBo-låt) – av DJ BoBo
 Everybody (Keith Urban-låt) – en sång inspelad av Keith Urban